El término El Nigromante puede referirse:

a Sauron, un personaje de El Señor de los Anillos;
a Ignacio Ramírez "El Nigromante", un escritor, abogado y político mexicano.